Ла Родада има више значења:

 Ла Родада (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Родада (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Родада (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Родада (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику